
Molekulska formula -{C4H8N2O3}- se može odnositi na:
 Asparagin
 Glicilglicin
 3-Ureidopropionska kiselina